Dieseldorff ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Dieseldorff (1866–?), Hamburger Geologe, Erforscher der Chatham Islands in Neuseeland
 Erwin Paul Dieseldorff (1868–1940), Hamburger Archäologe, Erforscher der Maya-Kultur in Guatemala